Ле́виков — русская фамилия.

Известные носители 
 Левиков, Александр Ильич (1926—2015) — советский и российский поэт.
 Левиков, Антон Николаевич (1874—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Левиков, Валерий Зиновьевич (1921—2018) — советский дипломат.
 Левиков, Николай Иванович (1894—1937) — директор Харьковского юридического института.
 Левикова (Лейвикова), Изабелла Даниловна (1899—2000) — эстрадная певица, известная под псевдонимом «Изабелла Юрьева».